Альдеасека-де-Альба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 17,58 км². Население — 118 человек (на 2003 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки